Siroplacodium är ett släkte av svampar. Siroplacodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siroplacodium